Артур () — река в северо-западной части Тасмании (Австралия). Общая длина реки составляет  — тем самым, она является третьей по длине рекой Тасмании, вслед за реками Саут-Эск () и Деруэнт (). Она всего лишь немного длиннее четвёртой и пятой рек Тасмании — Гордон () и Хьюон ().

У впадения реки Артур в Индийский океан находится небольшой одноимённый посёлок , население которого по переписи 2006 года составляло 121 человек. Посёлок и река были названы в честь Джорджа Артура — лейтенант-губернатора Земли Ван-Димена (ныне Тасмании) в 1823—1837 годах.



География 
Исток реки Артур находится на северо-западе Тасмании, примерно в  юго-западнее населённого пункта , чуть южнее автомобильной дороги  Waratah Road, на территории района местного самоуправления  ().

От истока река Артур течёт сначала на север, а потом поворачивает на запад. Практически на протяжении всего пути, река Артур протекает по диким и ненаселённым областям северо-западной части Тасмании. Река Артур имеет множество притоков, в том числе реки  (Frankland River),  (Rapid River), Хеллиер (Hellyer River) и другие. Площадь бассейна реки Артур составляет  (по другим данным, ).

Хотя, согласно формальному определению, устье реки находится в зоне Большого Австралийского залива, на картах Тасмании он обычно не упоминается. Посёлок , у которого река впадает в Индийский океан, административно принадлежит к району местного самоуправления  (), названному по имени горы в городе Стэнли у северного побережья Тасмании.

Рядом с устьем реки Артур, находящемся на северо-западном побережье Тасмании у «ревущих сороковых» Индийского океана, установлен памятный знак, на котором написано «The Edge of the World. North West Coast Tasmania» («Край света. Северо-западный берег Тасмании»), а также стихотворение .

К югу от реки Артур находится образованная в 1982 году , которая прилегает к побережью Индийского океана. Её северная граница проходит рядом с рекой Артур, южная граница проходит вдоль реки Паймен, а с востока она ограничена реками  (приток Артура) и  (приток Паймена).

Примечания 

Реки Тасмании
Реки, впадающие в Индийский океан (Австралия)